Goodyear steht für:

 Goodyear Tire & Rubber Company, US-amerikanischer Reifenhersteller
 Goodyear (Luftschiff), Luftschiffabteilung der oben genannten Firma
 Goodyear (Automarke), britische Automobilmarke (1924)
 Goodyear (Arizona), einen Ort in den USA
 Goodyear Inflatoplane war ein Experimentalflugzeug

Goodyear ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Goodyear (1800–1860), US-amerikanischer Erfinder der Vulkanisation
 Charles Goodyear (Politiker) (1804–1876), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Francis Richard David Goodyear (1936–1987), britischer Altphilologe
 Joseph Goodyear (1799–1839), englischer Kupferstecher
 Scott Goodyear (* 1959), ehemaliger kanadischer Rennfahrer
 Stewart Goodyear (* 1978), kanadischer Pianist und Komponist